Flugsicherung steht für
 Flugsicherung, Einrichtungen zur sichern, geordneten und flüssigen Abwicklung des Flugverkehrs

Flugsicherung wird als Kurzbezeichnung für Organisationen verwendet, deren Aufgabe die Flugsicherung ist:
 in Deutschland: Deutsche Flugsicherung
 und deren Vorgänger, die Bundesanstalt für Flugsicherung
 in Österreich: Austro Control
 in der Schweiz: Skyguide

Siehe auch:
 Flugsicherheit